W le donne peut faire référence à :
 W le donne, comédie musicale italienne d'Aldo Grimaldi sortie en 1970 ;
 W le donne, émission de télévision italienne présentée par Amanda Lear sur Canale 5, et adaptée en France en 1986 sous le nom Cherchez la femme.